Ваганец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Александрувский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 4427 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бертово
 Брудново
 Юзефово
 Казмежин
 Колёня-Свенте
 Константыново
 Михалин
 Нищевы
 Новы-Збрахлин
 Плебанка
 Пшипуст
 Сежхово
 Сютково
 Стары-Збрахлин
 Шпиталька
 Сливково
 Ваганец
 Ваганец-СХРО
 Викторын
 Влошица
 Вуйтувка
 Вульне
 Збрахлин

Прочие поселения 
 Аряны
 Бызе
 Чупково
 Яново
 Левин
 Михалинек
 Пшипуст-Дольны
 Пшипуст-Гурны
 Станново
 Вульне-Дольне
 Вульне-Гурне
 Закшево
 Зосин

Соседние гмины 
 Гмина Бондково
 Гмина Бобровники
 Гмина Конецк
 Гмина Любане
 Нешава
 Гмина Рацёнжек

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства